Kolz ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Kolz (* 1944), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Michael Kolz (* 1970), deutscher Journalist
 Willy Kolz (1887–1942), deutscher Pädagoge und Leiter einer Hochschule für Lehrerbildung in Rostock

Siehe auch:
 Koltz